Edelstenenwijk (Heerhugowaard)
 Edenstenenwijk (IJsselstein)